Йоаким Наттерквист (; род. 24 октября 1974) — шведский актёр, режиссёр театра, певец.

Биография 
Нэттерквист родился в Гамла-Уппсале в семье мастеров конного спорта Теда и Пиа Левина Нэттерквиста и вырос на конно-спортивной ферме Flammabyggets за пределами Лахольма. Ездить верхом Йоаким научился в возрасте четырёх лет и будучи подростком уже соревновался в шоу-прыжках. Внук , участника летних Олимпийских игр 1960 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки